

Codici 
 QX – codice vettore IATA di Horizon Air

Altro 
 QX – rivista svedese